

Patronymes 

 Carles Castillejo (1978- ) : athlète espagnol, spécialiste des courses de fond et de demi-fond
 Cristóbal de Castillejo (1490-1550) : poète espagnol
 Javier Castillejo (1968- ) : boxeur espagnol
 José Castillejo (1877-1945) : juriste et pédagogue espagnol
 Samu Castillejo (1995-) : footballeur espagnol

Toponymes 

 Castillejo de Iniesta : municipalité espagnole de la province de Cuenca
 Castillejo de Martín Viejo : commune d’Espagne, dans la province de Salamanque
 Villanueva de los Castillejos : commune de la province de Huelva dans la communauté autonome d'Andalousie en Espagne
 Castillejo de Robledo : ville d'Espagne, dans la communauté autonome de Castille-et-León
 Castillejo-Sierra : municipalité espagnole de la province de Cuenca